Коробейников Віктор Павлович (1929—2003) — радянський і російський математик і механік, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН СРСР. Лавреат Державної премії СРСР.
 Коробейников Георгій Валерійович (* 1965) — український фі­­зіолог. Доктор біологічних наук, професор.
 Коробейніков Микола Абросимович (1917—1944) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Коробейников Михайло Якович (1893—1924) — російський офіцер, діяч Білого руху на території Якутії.
 Коробейников Олексій Віталійович (1978—2014) — український та російський біатлоніст, учасник Олімпіади-2006 та Кубка світу.
 Коробейников Опанас Гур'янович (1898—1972) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни. Герой Радянського Союзу.
 Трифон Коробейников (? — після 1594) — російський мандрівник, письменник 16 століття.

Див. також 
 Коробейникова
 Коробейниково

Примітки